Holbrook (Arizona).
 Holbrook (Nebraska).
 Holbrook (Nova York).
 Holbrook (Massachusetts).